Quickborn (von ‚schnell sprudelnde Quelle‘) steht für:
 Quickborn-Verlag, Verlag in Hamburg
 Quickborn (Vereinigung), Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V. 
 Quickborn, plattdeutscher Gedichtband von Klaus Groth; siehe Klaus Groth #Quickborn
 Quickborn-Arbeitskreis, Mitgliedsverband im Bund der Deutschen Katholischen Jugend

Geographische Objekte:
 Quickborn, Stadt im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Quickborn (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Quickborn (Gusborn), Ortsteil der Gemeinde Gusborn im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Quickborn (Dahlenburg), Ortsteil des Fleckens Dahlenburg, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Quickborn (Region Hannover), wüst gewordenes Dorf nahe Eldagsen

Siehe auch: